O Terminal Tatuapé é um terminal de ônibus da cidade de São Paulo. Localiza-se na região Leste de São Paulo. Divido em dois terminais (Terminal norte e Terminal sul) e faz conexão com a Estação Tatuapé do Metrô e com dois shoppings.

Terminais rodoviários da cidade de São Paulo